Софи Жанжамбр Андерсон (; 1823, Париж — 10 марта 1903, Фалмут, Корнуолл) — английская  французского происхождения, специализировавшаяся в жанре портрета женщин и детей, преимущественно в окружении сельской местности. Её работы отмечены влиянием прерафаэлитизма.

Биография 
Софи родилась в Париже в 1823 году. Родителями художницы были парижский архитектор Шарль Жанжамбр и его жена-англичанка, девичья фамилия которой была Юбер. Они жили в Париже в первые годы жизни Софи, где её отец был знаком с художниками, интеллектуалами и актёрами, такими как Франсуа-Жозеф Тальма. Обстоятельства требовали, чтобы семья покинула Париж и жила в «отдаленном районе Франции» с 1829 по 1843 год.

В семнадцать лет у неё появился интерес к искусству, когда в её городе побывал путешествующий художник-портретист. Она получила хорошее домашнее образование, а в 1843 году обучалась у Шарля Штейбена. Вскоре семье пришлось переехать в США, спасаясь от революции 1848 года. В начале они жили в Цинциннати в Огайо, затем — в Манчестере в Пенсильвании, где Софи познакомилась с английским художником Уолтером Андерсоном и вышла за него замуж.

Сперва она писала портреты, включая сюда работу над цветными литографиями для компании Louis Prang & Co. В 1854 году Андерсоны переехали в Лондон, где Софи выставляла свои работы в Королевской академии художеств. В 1858 году они вернулись в Нью-Йорк, а около 1863 — окончательно осели в Лондоне.

На протяжении следующих трёх десятилетий её картины выставлялись в Королевской Академии художеств, Обществе Британских художников и многих региональных галереях. Ранние картины отмечены вниманием к ботаническим и другим деталям, что было характерно для прерафаэлитов.

Галерея

Примечания

Литература 
 Charlotte Yeldham, «Anderson, Sophia (1823—1903)», Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, Sept 2004; online edn, Oct 2006 accessed 26 June 2007

Ссылки 
 
 Биография и картины

Художники Англии XIX века
Художники-портретисты Великобритании
Прерафаэлиты